Der Columbus Challenger 2017 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. September 2017 in Columbus stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 100 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 68 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Columbus (Ohio)